Icart ist der Familienname folgender Personen:

 Lluís Icart i de Subirats, katalanischer Dichter
 Louis Icart (1888–1950), französischer Maler, Graveur und Illustrator
 Martín Icart (Héctor Martín Icart Atahídes; * 1984), uruguayischer Fußballspieler